Römische Herberge bezeichnet:

 eine Raststätte im Römischen Reich, siehe Mansio
 eine rekonstruierte Herberge der antiken Colonia Ulpia Traiana, siehe Römische Herberge (Xanten)